Miejscowości w USA:
 Evanston – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Evanston – miasto w stanie Wyoming, w hrabstwie Uinta
Gminy w USA:
 Evanston (ang. Evanston Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook